Plaats in Indonesië
 Tanah Bekali (Tanah Sepenggal), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Tanah Bekali (Pangean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau